La réserve naturelle de Mihályfi Ernő kert (en hongrois : Mihályfi Ernő kertje természetvédelmi terület) constitue une réserve naturelle protégée, située à Budapest et caractérisée comme d'intérêt local.

Géographie de la Hongrie
Aire protégée créée en 1973
2e arrondissement de Budapest
Aire protégée en Hongrie